Estnisches Parlament kann sich auf folgende Körperschaften beziehen:

 Estländische Ritterschaft
 Maapäev
 Asutav Kogu
 Riigikogu (1919–1934)
 Rahvuskogu
 Oberster Sowjet der Estnischen SSR
 Riigikogu